Speicherstadt bezeichnet unterschiedliche Stadtquartiere in verschiedenen Städten.

 Speicherstadt Hamburg
 Speicherstadt Münster
 Speicherstadt Potsdam